Meteor – kozmikus testek okozta légköri fényjelenség
Meteor – magyar beatzenekar a '60-as évek végén
Meteor – 1979-es amerikai katasztrófafilm Ronald Neame rendezésében
Meteor – 2009-es amerikai katasztrófafilm Ernie Barbarash rendezésében
Meteor – a Magyar Csillagászati Egyesület folyóirata
Meteor – légiharc rakéta
Meteor – amerikai mini tévésorozat
Újpesti Meteor – jobboldali hírlap Újpesten 1933 és 1938 között